Les Revenants kan syfta på:

 Les Revenants (film) – fransk långfilm från 2004
 Les Revenants – fransk dramaserie från 2012 och en adaption av långfilmen med samma namn, se Gengångare (TV-serie) 
 Les Revenants (musikalbum) – soundtrack till serien av den brittiska rockgruppen Mogwai

Se även
 The Returned – en amerikansk dramaserie från 2015 baserad på den franska serien Gengångare